Кровавое Рождество — название ряда исторических событий:

 Кровавое Рождество (1920) — серия столкновений в Фиуме.
 Кровавое Рождество (1951) — инцидент, связанный с жестокостью полиции в Лос-Анджелесе.
 Кровавое Рождество (1963) — эпизод этнического насилия, произошедшего между греками-киприотами и турками-киприотами во время кипрского кризиса 1963—1964 годов.
 Нападение на руандийский военный лагерь в Бугесере и дальнейшее вторжение в Руанду, также известное как «Кровавое Рождество».